

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Anm“ beginnt.

Anm 



Anma 
 Anmary (* 1980), lettische Sängerin

Anmc 
 Anmchad († 1058), Mönch